Sanjiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanjiao (socken i Kina, lat 29,67, long 102,38), Sichuan, 
 Sanjiao (socken i Kina, lat 31,60, long 106,41), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar